Maximus var namnet på en familj tillhörande gens Fabia.

Kända medlemmar 
 Paullus Fabius Maximus, romersk politiker, konsul 11 f.Kr.